Nikoloz Basilašvili era il detentore del titolo, ma è stato eliminato nei quarti di finale da Miomir Kecmanović.

Holger Rune ha battuto in finale Botic van de Zandschulp con il punteggio di 3-4, rit.

Teste di serie 

  Alexander Zverev (secondo turno)
  Casper Ruud (quarti di finale)
  Reilly Opelka (primo turno)
  Nikoloz Basilašvili (quarti di finale)

<ol start="5">
  Cristian Garín (primo turno) 
  Daniel Evans (secondo turno) 
  Miomir Kecmanović (semifinale) </li>
  Botic van de Zandschulp (finale, ritirato) 
</ol>

 Wildcard 

  Philipp Kohlschreiber (primo turno)   Max Hans Rehberg (primo turno)  Holger Rune (campione)

 Qualificati 

  Jahor Herasimaŭ (secondo turno)  Jiří Lehečka (primo turno)  Yoshihito Nishioka (primo turno) 
  Marko Topo (primo turno) 

 Lucky Loser 
  Norbert Gombos (primo turno)  Alejandro Tabilo (quarti di finale)''

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2022